Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился с 11 по 14 февраля 2016 года в городе Евле.

В чемпионате приняло участие 26 команд.

Чемпионом стала команда Анна Хассельборг / Оскар Эрикссон; команда выиграла чемпионат во 2-й раз в своей истории. Серебряные медали завоевала команда Пер Карлсен / Маргарета Сигфридссон. Бронзовыми призёрами стала команда Изабелла Врано / Расмус Врано.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 7 команд в каждой (A, B, C, D; в группах A и C — 6 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей дается по UTC+1.

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

(источник:)

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

(источник:)

Тай-брейк 
Воскресенье, 14 февраля, 8:00

Плей-офф 
(источник:; в скобках указаны места, с которых команды вышли в плей-офф из групп)

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2016

2016
Спорт в Швеции в 2016 году
Февраль 2016 года
Спортивные соревнования в Евле